

Codici 
 NDD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sumbe Redondo (Angola)

Medicina
 Natura da determinare (oppure Non definita diagnosi) – Sigla utilizzata per indicare patologie con causa non ancora accertata.